OStA steht für:
 Oberstaatsanwalt, siehe Staatsanwalt

OSTA steht für:
 Optical Storage Technology Association, eine Standardisierungsorganisation

Osta ist der Familienname folgender Personen:
 Benedict John Osta SJ (1931–2014), Alterzbischof von Patna
 Cajetan Francis Osta (* 1961), indischer Geistlicher, Bischof von Muzaffarpur

Abkürzung